Pere l'Ermità, predicador francès del , que va predicar la Croada dels Pobres.
 Pere el Venerable (Cluny), abat de l'Abadia de Cluny.